Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute du 19 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Serena Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nadia Petrova et Meghann Shaughnessy.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Los Angeles
Sport en Californie en 2004
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en juillet 2004